Kagoshima (prefectuur), een prefectuur van Japan
 Kagoshima (stad), een stad in Japan
 Satsuma (han), een historische regio in Japan, ook aangeduid als Kagoshima
 Luchthaven Kagoshima, een luchthaven in de stad Kagoshima
 Kagoshima Space Center, een Japans ruimtevaartcentrum in deze prefectuur

Zie ook 
 Kagoshima-lijn, een spoorlijn in Japan